Lucma bezeichnet folgende Orte in Peru:

 Lucma (Gran Chimú), Ort in der Provinz Gran Chimú (Region La Libertad)
 Lucma (La Convención), Ort in der Provinz La Convención (Region Cusco)
 Lucma (Mariscal Luzuriaga), Ort in der Provinz Mariscal Luzuriaga (Region Ancash)

Außerdem sind folgende Distrikte in Peru so benannt:

 Distrikt Lucma (Gran Chimú), in der Provinz Gran Chimú (Region La Libertad)
 Distrikt Lucma (Mariscal Luzuriaga), in der Provinz Mariscal Luzuriaga (Region Ancash)